Флаг Волото́вского муниципального района Новгородской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий рисунок флага был утверждён решением Думы Волотовского муниципального района от 30 сентября 2010 года № 400 и, данным решением, был отправлен на регистрацию в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации.

29 ноября 2010 года, решением Думы Волотовского муниципального района № 10, было утверждено Положение о флаге Волотовского муниципального района.

28 февраля 2011 года, решением Думы Волотовского муниципального района № 37, предыдущее решение было признано утратившим силу. В этот же день, решением Думы Волотовского муниципального района № 38, было утверждено новое Положение о флаге Волотовского муниципального района, которым, среди прочего, изменено описание флага.

Причины отмены решения неизвестны. Вероятной причиной отказа от флага и от герба является некорректное изображение на них «коробочек льна», подобных хлопковым: в действительности лён имеет коробочки значительно меньших размеров, содержащие семена, и в текстильном производстве в качестве исходного материала используются не они (в отличие от промышленного применения всё того же хлопчатника), а стебли.

Описание 
«Прямоугольное красное полотнище с соотношением сторон 2:3, на котором изображён сюжет герба муниципального образования „Волотовский район“ чёрной, жёлтой и белой красками».

Описание герба гласит: «''В червлёном поле славянский воин в золотых доспехах и серебряных одеждах, опирающийся на золотой меч и трубящий в золотой рог, сопровождаемый четырьмя серебряными коробочками льна с золотыми стеблями 2 и 2».

Символика 
Флаг, разработанный на основе герба Волотовского муниципального района, языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности района.

В древности, выходцы с Волотовской земли расселились по многим европейским государствам. Воин в золотых доспехах, дующий в рог служит, как бы символом, собирающим своих собратьев для борьбы с врагами со всего света.

Серебряные коробочки льна в червлёном поле, символизируют, что жители данного района специализировались в выращивании льна и достигли на этом поприще хороших результатов.

Примечания

Ссылки 
 

Флаг
Флаги с изображением пешего воина‎
Флаги с изображением меча
Флаги с изображением охотничьего рога